Huazalingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huazalingo, Hidalgo, 
 Huazalingo (kommun), Hidalgo, 
 Huazalingo, San Luis Potosí, Tamazunchale, 

Robotskapade Mexikoförgreningar